Northern Pacific Railway Depot bzw. Northern Pacific Railway Passenger Depot steht für:

 Aitkin Northern Pacific Railway Depot 
 Bismarck Northern Pacific Railway Depot 
 Chehalis Northern Pacific Railway Depot 
 Cheney Northern Pacific Railway Depot 
 Detroit Lakes Northern Pacific Railway Passenger Depot 
 Ellensburg Northern Pacific Railway Passenger Depot 
 Fargo Northern Pacific Railway Depot 
 Finlayson Northern Pacific Railway Depot 
 Forsyth Northern Pacific Railway Depot 
 Hinckley Northern Pacific Railway Depot 
 Little Falls Northern Pacific Railway Depot 
 Miles City Northern Pacific Railway Depot 
 Missoula Northern Pacific Railway Depot 
 Villard Northern Pacific Railway Depot 
 Wadena Northern Pacific Railway Passenger Depot 
 Wallace Northern Pacific Railway Depot 
 Walla Walla Northern Pacific Railway Passenger Depot